Mont-Saint-Pierre, une commune du Québec, au Canada
 Mont Saint-Pierre, une colline située en Moselle